Reykjavíkurkjördæmi suður (ou Reykjavik Sud) est l'une des six circonscriptions électorales en Islande et une des deux que compte la municipalité de Reykjavik.

Géographie et démographie 
Cette circonscription ne comprend que la partie Sud de la municipalité de Reykjavik. La circonscription dispose de 11 sièges à l'Alþing. Cette circonscription a été instaurée par la réforme constitutionnelle de 1999 et les premières élections législatives ont eu lieu dans cette circonscription en 2003.

D'après le recensement de 2009, le nombre d'habitants de cette circonscription est de  habitants.

Élections 
Résultats des élections législatives de 2009 :

Députés élus 
Voici la liste des députés élus lors des élections législatives de 2009:
 Össur Skarphéðinsson (Sam)
 Guðlaugur Þór Þórðarson (Sja)
 Svandís Svavarsdóttir (Vg)
 Sigríður Ingibjörg Ingadóttir (Sam)
 Ólöf Nordal (Sja)
 Lilja Mósesdóttir (Vg)
 Skúli Helgason (Sam)
 Vigdís Hauksdóttir (Fram)
 Birgitta Jónsdóttir (Mc)
 Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir (Sam)
 Birgir Ármannsson (Sja)
 Sam: Samfylkingin (Alliance)
 Sj: Sjálfstæðisflokkur (Parti de l'indépendance)
 Fram: Framsóknarflokkur (Parti du progrès)
 Vg: Vinstrihreyfingin (Mouvement des verts et de gauche)
 Mc:Borgarahreyfingin (Mouvement des citoyens)

Circonscription électorale en Islande
Höfuðborgarsvæðið